Jordi Roura i Solà (1967), exfutbolista i entrenador de futbol català.
 Jordi Roura i Goicoechea (1928-2011), escultor català.
 Jordi Roura i Llauradó (1948), músic, radiofonista i musicòleg.